Hydrometra är ett släkte av insekter. Hydrometra ingår i familjen vattenmätare. 

Hydrometra är enda släktet i familjen Hydrometridae vattenmätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattenmätare
Hydrometra